La Corpet-Louvet C2t ou 032T est un modèle de locomotive à vapeur construit par Corpet-Louvet pour la Société générale des chemins de fer économiques (SE).

Histoire 
Elles sont livrées au cours de l'année  et affectées au groupe sud du Réseau du Nord de la compagnie.

Caractéristiques 
 Nombre : 8 ;
 Numéros constructeur : 1117-1124 ;
 Numéros : 3751 à 3758 ;
 Type : C2t (032T) tender  ;
 Écartement : métrique () ;
 Poids à vide :  ;
 Livraison : .

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Matériel roulant de la SE (France)

Locomotive à vapeur Corpet-Louvet
Locomotive à vapeur de la SE
Réseau du Nord